Шёстедт() — шведская фамилия. Представители:
 Шёстедт, Брор Ингве (1866—1948) — шведский натуралист.
 Шёстедт, Расмус (род. 1992) — шведский футболист, полузащитник.
 Шёстедт, Туре (1903—1956) — шведский борец вольного стиля, чемпион и призёр Олимпийских игр.